PL est un code, qui signifie :
 Pologne, 
 .pl : selon la liste des Internets TLD (Top level domain)
 PL : ISO 3166
 PL : liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 pl : ISO 639-1 pour langue polonaise
 PL : liste des codes internationaux des plaques minéralogiques

 Paimpol, selon la liste des quartiers maritimes, en France

PL est un symbole, qui signifie :
 pétalitre, unité de mesure de capacité

PL est un sigle qui signifie :
 En Argentine, Partido Laborista (Parti travailliste)
 En Bosnie-Herzégovine : Patriotska Liga (Ligue patriotique), organisation para-militaire bosniaque, voir  Patriotska liga
 Au Brésil :
Parti Libertador (Brésil)
 Parti Libéral (Brésil)
 En Suisse : Parti libéral suisse
 En Patrologie, l'édition par Migne de la Patrologia Latina

PL est une abréviation :

• Père-Lachaise, cimetière parisien 
 Pleine lune
 , prénom
 Pierre-Luc, prénom
 photoluminescence, utilisée dans certains jouets, dans les tubes luminescents
 Poids lourd
 Ponction lombaire
 Patrologia Latina, recueil de sources médiévales éditées par l'abbé Migne
 Première littéraire, une filière scolaire française.
 Prime Line Télévision, dans le milieu audio-visuel français.
 Performance Level, Niveau de performance, utilisé pour la détermination de la sécurité machine (voir Sistema)
 Power Leveling, une manière, dans les jeux vidéo, de progresser plus rapidement.
ProjetLand , la première micro nation virtuelle WhatsAppienne.
Premier League, première division du championnat de football anglais

PL en informatique :
 .pl : extension de fichiers pour programmes 
 en langage Perl
 en langage Prolog
 Procedural Language dans le langage PL/SQL d'Oracle
 Programmation Linéaire

Pl est un symbole, qui signifie :
 poiseuille, une unité de mesure de viscosité dynamique

pL est un symbole, qui signifie :
 picolitre, unité de mesure de capacité

Notes et références 

Abréviation
Code